

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Krzywa Wieś – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Złotów
 Krzywa Wieś – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Złotów
 Krzywa Wieś – część wsi Kamień w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Kamień
 Krzywa Wieś – część wsi Maziarnia w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Bojanów